Vernice – materiale tipicamente fluido che viene tipicamente steso sopra una superficie
 Vernice – album dei Vernice del 1993
 Vernice – gruppo musicale italiano formatosi nel 1988